Les compétitions de lutte des Jeux méditerranéens de 2013 se sont déroulées au CNR Yenişehir Fair Ground Hall C de Mersin, du 22 juin au .

Résultats

Hommes

Femmes

Tableau des médailles

Liens externes 
   Sports.info: « Lutte gréco-romaine - Jeux Méditerranéens 2013 - Résultats Hommes » 
  Sports.info: « Lutte libre - Jeux Méditerranéens 2013 - Résultats Hommes » 
  Sports.info: «Lutte libre - Jeux Méditerranéens 2013 - Résultats femmes » 

Lutte
Lutte aux Jeux méditerranéens